Найт (Knight, Night) — фамилия.

Известные носители 
 Найт, Арамис (род. 1999) — американский актёр.
 Найт, Билли (род. 1952) — американский баскетболист.
 Найт, Боб (род. 1940) — американский баскетбольный тренер.
 Найт, Бревин (род. 1975) — американский баскетболист, спортивный комментатор.
 Найт, Брэндон (род. 1991) — американский баскетболист.
 Найт, Бьянка (род. 1989) — американская легкоатлетка (бег на короткие дистанции).
 Найт, Глэдис (род. 1944) — американская певица.
 Найт, Джеймс (ок. 1640—ок. 1721) — английский путешественник.
 Найт, Джейсон (род. 2001) — ирландский футболист.
 Найт, Джозеф (1778—1855) — английский ботаник, систематик растений.
 Найт, Дэниел Риджуэй (1839—1924) — американский художник-реалист.
 Найт, Деймон (1922—2002) — американский писатель-фантаст.
 Найт, Джон Прескотт (1803—1881) — английский художник-портретист.
 Джули Найт (род. 1978) — американская стриптизёрша и порноактриса.
 Найт, Дональд (род. 1947) — канадский фигурист-одиночник.
 Найт, Зэт (род. 1980) — английский футболист.
 Найт, Карлос (род. 1993) — американский актёр.
 Найт, Крис (род. 1942) — британский антрополог и общественный деятель.
 
 Найт, Кэндис (настоящая фамилия Изралов; род. 1971) — американская певица.
 Найт, Лаура (1877—1970) — английская художница.
 Найт, Пегги (1920—2004) — британская и французская разведчица, агент Управления специальных операций.
  (род. 1947) — британский физик.
 Найт, Ричард Пэйн (1751—1824) — английский филолог, нумизмат, этнограф.
 Найт, Роб (род. 1976) — новозеландский учёный-микробиолог, профессор, популяризатор науки.
 Найт, Роберт (1945—2017) — американский певец.
 Найт, Спенсер (род. 2001) — американский хоккеист.
 Найт, Стерлинг (род. 1989) — американский актёр.
 Найт, Стивен (род. 1959) — британский кинематографист.
 Найт, Теодор Реймонд (род. 1973) — американский актёр.
 Найт, Томас (1759—1838) — английский ботаник, растениевод.
 Найт, Тьюзди (род. 1969) — американская актриса и певица.
 Найт, Уэйн (род. 1955) — американский актёр.
 Найт, Фил (род. 1938) — американский бизнесмен.
 Найт, Фрэнк (1885—1972) — американский экономист.
 Найт, Хилари (род. 1989) — американская хоккеистка.
 Найт, Чарльз (1874—1953) — американский художник-иллюстратор, палеонтолог.
 Найт, Чарльз (1936—2017) — американский бизнесмен и инвестор.
 Найт, Ширли (1936—2020) — американская актриса.
 Найт, Эдмунд (1827—1905) — католический епископ, ординарий епархии Шрусбери.
 Найт, Эллиот (род. 1990) — английский актёр.
 Найт, Элисса (род. 1975) — американская актриса.
 Найт, Эсмонд (1906—1987) — британский актёр.
 Найт, Эштон — рок-музыкант, автор-исполнитель и продюсер.

Топонимы 
 Найт — одна из крупнейших бухт на побережье Британской Колумбии
 Найт — остров в заливе Аляска, в западной части пролива Принца Уильяма